Сен-Сен-л’Аббеи:

 Сен-Сен-л’Аббеи — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Сен-Сен-л’Аббеи — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.